és una de les protagonistes del manga i l'anime Bleach. Rukia és una shinigami. Coneix Ichigo Kurosaki, un estudiant d'institut, i per una sèrie de circumstàncies, ell obté els seus poders, fet pel qual ella es veu forçada a viure a casa de l'Ichigo fins que els seus poders retornin.

Història 
Inicialment va néixer de classe baixa, però conserva el seu caràcter encara que ha viscut adoptada en una família noble.

Rukia és una bona actriu, se sent capaç de solucionar moltes situacions. Li agrada molt dibuixar (però no hi té gens de facilitat); els seus dibuixos de gent i hollows recorden conills i ossets de peluix, respectivament. Quan vol explicar alguna cosa a l'Ichigo, normalment utilitza els dibuixos; ell se'n riu i critica com en són, de dolents, i això fa que la Rukia s'enfadi i li pegui. Adora Chappi el conill (i, bàsicament, qualsevol cosa relacionada amb conills). També li agrada molt pujar a llocs alts.

Se sent responsable de tot el que li passa a l'Ichigo i també de la mort del seu oficial Kaien Shiba, a qui es va veure obligada a matar amb les seves pròpies mans després que aquest fos posseït per un hollow.

Residència 
Durant el principi de la història i la temporada de l'anime dels Bount, la Rukia viu dins l'armari de l'Ichigo amb en Kon i utilitza la finestra per entrar a casa. Quasi tota la roba que té o que es posa, l'agafa de la germana de l'Ichigo, la Yuzu, i la resta l'obté amb els premis que dona l'Urahara Kisuke per matar determinats hollows.

Després d'uns mesos dels incidents a la Soul Society, la Rukia torna al món humà. En aquest cas, convenç la família Kurosaki, amb una terrible i trista història (inventada, per cert) que no té cap lloc on anar, i aconsegueix que la deixin quedar-se a casa seva; on comparteix habitació amb la Yuzu i la Karin.

Passat 
La Rukia i la seva germana gran, Hisana, van ser enviades juntes al 78 Rukongai després de morir al món humà. La Hisana va abandonar-la quan només era un infant, ja que no podien sobreviure juntes. Quan és més gran, coneix Renji Abarai i els seus amics. Junts, aconsegueixen menjar per sobreviure. Durant aquest temps, ells dos s'adonen del seu poder espiritual. Decideixen convertir-se en shinigamis, després de la mort de tots els seus amics per aconseguir una vida millor.

A l'acadèmia de Shinigamis, en Renji és acceptat a la classe avançada, mentre que la Rukia ha d'entrar a la segona classe. Així comença la separació de la seva amistat, que s'accentua quan la Rukia s'estableix a la familia Kuchiki. Quan es va unir a una família noble, va accedir directament a un esquadró sense haver de fer un examen. La Rukia no ho sabia, però el veritable motiu pel qual Byakuya Kuchiki la va adoptar va ser per poder complir la promesa de la seva estimada Hisana, trobar la seva germana abandonada.

Poders 
La seva millor arma són les arts demoníaques o Kidoh. Però també, com a shinigami, posseeix la seva pròpia zanpakuto (soul slayer), alliberada al capítol 201 del manga i el 117 de l'anime.

Sode no Shirayuki 
La seva zanpakuto s'anomena "Sode no Shirayuki" (袖の白雪), Funda de neu blanca. El comandament per accionar-la és "Balla" (舞, Mai).

Es considera una de les zanpakuto més belles de tota la Soul Society. En fer shikai, tota es torna de color blanc, fins i tot la baina. És de tipus Gel. Posseeix més d'un atac o habilitat.

 Primera dansa, lluna blanca 初めの舞, 月白 (some no mai, tsukishiro)
 Següent dansa, ona blanca 次の舞, 白漣 (tsugi no mai, hakuren)

Personatges de Bleach